El tigre de Santa Julia (película) puede referirse a:

 El tigre de Santa Julia (película de 1973), película mexicana dirigida por Arturo Martínez y protagonizada por Juan Gallardo.
 El tigre de Santa Julia (película de 2002), película mexicana dirigida por Alejandro Gamboa y protagonizada por Miguel Rodarte.